IV liga polska w piłce nożnej – czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce w sezonie 1966/1967.

Ligi okręgowe

Rzeszów 

 Do niższej klasy rozgrywkowej zostały zdegradowane dwie ostatnie drużyny.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1966 w polskim sporcie
1967 w polskim sporcie